Dit is een overzicht van de beste rijders en snelste tijden van de op de 3000 meter mannen (junioren).

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatser junior als hij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Snelste mannen (junioren) 3000 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen (junioren) 3000 meter buitenbaan

Snelste mannen (junioren) 3000 meter laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords 3000 meter mannen (junioren)

3000 meter schaatsen
Schaatslijsten